Парламентские выборы в Финляндии (1972) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 2-3 января 1972 года.

Результаты выборов

Примечания 

3
1972 год в Финляндии
Финляндия
1972